Toto je přehled všech výsledků skotského fotbalové klubu Rangers FC v evropských fotbalových pohárech.

Liga mistrů UEFA 

 1992/93 – základní skupina (2. místo)
 1993/94 – 1. kolo
 1994/95 – předkolo
 1995/96 – základní skupina (4. místo)
 1996/97 – základní skupina (4. místo)
 1997/98 – 2. předkolo
 1999/00 – základní skupina (3. místo)
 2000/01 – základní skupina (3. místo)
 2001/02 – 3. předkolo
 2003/04 – základní skupina (4. místo)
 2004/05 – 3. předkolo
 2005/06 – osmifinále
 2007/08 – základní skupina (3. místo)
 2008/09 – 2. předkolo
 2009/10 – základní skupina (4. místo)
 2010/11 – základní skupina (3. místo)
 2011/12 – 3. předkolo

Evropská liga UEFA 

 2010/11 – osmifinále
 2011/12 – 4. předkolo
 2020/21 - osmifinále

Pohár UEFA 

 1982/83 – 2. kolo
 1984/85 – 2. kolo
 1985/86 – 1. kolo
 1986/87 – 3. kolo
 1988/89 – 2. kolo
 1997/98 – 1. kolo
 1998/99 – 3. kolo
 1999/00 – 3. kolo
 2000/01 – 3. kolo
 2001/02 – 4. kolo
 2002/03 – 1. kolo
 2004/05 – základní skupina (4. místo)
 2006/07 – osmifinále
 2007/08 – finále (prohra s FK Zenit Sankt-Petěrburg)

Superpohár UEFA 

 1972 – finále (prohra s Ajax Amsterdam)

Pohár mistrů evropských zemí 

 1956/57 – 1. kolo
 1957/58 – 1. kolo
 1959/60 – semifinále
 1961/62 – čtvrtfinále
 1963/64 – předkolo
 1964/65 – čtvrtfinále
 1975/76 – 2. kolo
 1976/77 – 1. kolo
 1978/79 – čtvrtfinále
 1987/88 – čtvrtfinále
 1989/90 – 1. kolo
 1990/91 – 2. kolo
 1991/92 – 1. kolo

Pohár vítězů pohárů 

 1960/61 – finále (prohra s ACF Fiorentina)
 1962/63 – 1. kolo
 1966/67 – finále (prohra s Bayern Mnichov)
 1969/70 – 2. kolo
 1971/72 – vítěz
 1973/74 – 2. kolo
 1977/78 – 1. kolo
 1979/80 – 2. kolo
 1981/82 – 1. kolo
 1983/84 – 2. kolo

Veletržní pohár 

 1967/68 – čtvrtfinále
 1968/69 – semifinále
 1970/71 – 1. kolo

Přehled výsledků 

Rangers FC
Evropské fotbalové soutěže UEFA